Ивановка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Располагалась в 3 верстах к западу от современной деревни Навины у истока речки Трахотинка. У пруда, который сохранился до сих пор.

История 

Деревня обозначена на планах, создававшихся в 1780-1790 году, под именем Ивановка Трахотинка тож .

В списках 1859 года уже просто Ивановка, в ней 8 дворов и 79 жителей .

В конце XIX, начале XX века входила в Полуевскую волость Рославльского уезда .

В 1926 году в деревне было 32 двора .

Согласно справочнику административно-территориального деления Смоленской области Ивановка находилась в учётных списках только до 1971 года .

В 1993 году числилась, как населённый пункт, прекративший существование .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области